Dieser Artikel beschreibt das Damendoppel der French Open 1968.

Titelverteidigerinnen waren Françoise Dürr und Gail Sherriff. Das Finale bestritten Françoise Dürr und  Ann Jones gegen Rosie Casals und Billie Jean King, das Dürr und Jones in  Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1968